Peeter van Bredael (alternatieve naam van Breda en alternatieve voornamen Peter, Pieter, Petrus en Pierre) (1629, Antwerpen – 1719, Antwerpen), was een Brabants schilder uit de barokperiode.

Zijn leerlingen waren Hendrik Frans van Lint, Ferdinandus Hofmans en drie zoons van hem, die ook kunstschilder werden Joris van Bredael, Alexander van Bredael en Jan Peeter van Bredael.

Twee Italiaanse landschappen met figuren bevinden zich in de Kunstacademie Brugge en een ander in het Mauritshuis in Den Haag. De vier werken in het Kunsthistorisches Museum in Wenen die aan hem werden toegeschreven zijn waarschijnlijk het werk van een andere schilder.

Biografie
Peeter van Bredael werd geboren in Antwerpen in 1629 en werd meester van het Antwerpse Sint-Lucasgilde in 1650. Er is geen informatie over zijn leermeesters.  Hij imiteerde de werken van Jan Brueghel de Oude, in wiens stijl hij kleine landschappen schilderde. Hij verbleef enige tijd in Spanje, waar zijn schilderijen veel bijval genoten.  Het wordt vermoed dat hij een tijd in Italië doorbracht, aangezien zijn schilderijen afbeeldingen bevatten van ruïnes in de omgeving van Rome.

Galerij

Zuid-Nederlands kunstschilder (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 17e eeuw
17e-eeuws schilder
Barokschilder